Dżyda – rzeka w azjatyckiej części Rosji, w Buriacji, lewy dopływ Selengi
 Dżyda – osiedle typu miejskiego w azjatyckiej części Rosji, w Buriacji